{{Ficha de competición deportiva
|nombre          = Serie Mundial de Rugby 7
|nombre_original = World Rugby Sevens Series
|deporte         = Rugby
|tipo            = Masculino
|imagen          = 
|imagen_tamaño   = 
|imagen_pie      = 
|país            = 
|fecha           = 17 de noviembre de 2001al 25 de mayo de 2002
|edición         = III
|cantidad de torneos = 11
|organizador     = International Rugby Board
|posición         = 
|campeón          = |subcampeón       = 
|tercero          = 
|cuarto           = 
|anterior        = 2000-01
|actual          = Serie Mundial de Rugby 7 de la IRB 2001-2002
|siguiente       = 2002-03
|página web      = http://www.worldrugby.org/sevens-series
}}
La Serie Mundial de Rugby 7 2001-02''' fue la 3ª temporada del circuito de selecciones nacionales masculinas de rugby 7.

Etapas

Tabla de posiciones

Véase también

Referencias